Una Noche steht für:

 Una Noche – Eine Nacht in Havanna, US-amerikanisch-kubanisch-britischer Film von Lucy Mulloy (2012)
 Una noche sin luna, uruguayisch-argentinischer Film von Germán Tejeira (2014)
Siehe auch:
 Eine Nacht
 Frieden, Liebe und Death Metal (Originaltitel: Un año, una noche)